Вяжля — река в Тамбовской области России, течёт по территории Умётского и Кирсановского районов. Устье реки находится на 274-м км левого берега реки Ворона. Длина реки составляет 70 км площадь водосборного бассейна 595 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ворона, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010200212107000006618.

В реке водится щука, плотва, пескарь, окунь, карась, уклейка.

Притоки (км от устья) 
 39 км: река Калиновка (лв)
 44 км: ручей Вяжель (лв)

Примечания 

Притоки Вороны
Реки Кирсановского района
Реки Умётского района